Херцег () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Херцег, Иштван (1887—1949) — венгерский гимнаст.
 Херцег, Ференц (1863—1954) — венгерский драматург.